Чёрное — село в Вагайском районе Тюменской области, административный центр сельского поселения Черноковское.

География 
Село находится на берегу рек Чёрная и Вагай. Автобусное сообщение.

Инфраструктура 
 Дом культуры
 Школа
 Храм во Имя Святой Троицы

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района